Imee Ooi (/ˈiːmiː ˈwuːiː/ и-ми ууи; кит.: 黃慧音, пиньинь: Huáng Huìyīn) — китайско-малайзийский продюсер, композитор и вокалист, аранжирующий музыку для классических буддийских воспеваний, мантр, и дхарани. Она сочиняет композиции на санскрите, пали, тибетском и мандарине. В 1997 году она основала лейбл звукозаписи «I.M.M. Musicworks» для публикации своей музыки, и к сегодняшнему дню она выпустила более 40 альбомов.

Imee Ooi также сочинила и режиссировала три высоко оценённых мюзикла: Сиддхартха, Над Полной Луной, и Принцесса Уэн Чэнь (также известный как «Сокровище Тибета»).

Биография 
Ooi родилась в Тайпинг, Малайзия, в музыкально-уклонной семье хокло. Её дедушка, писатель и драматист, эмигрировал в Малайзию из Гуандуна. Мать Ooi была учителем фортепиано; Imee и четыре других ребёнка из её семьи все учили фортепиано. Ooi продолжила учёбу фортепиано и выучилась как классический пианист.

Китайское имя Ooi в пиньинь — Huáng Huìyīn (黃慧音), что произносится как «Ng2 Hui6 Im1» в хоккийском диалекте. [3]

Фильмография

Мюзиклы

Дискография

Сольные альбомы

Саундтреки

Примечания 

Музыканты Малайзии
Буддийская музыка